Bordul, Râul Bordul se poate referi la: din Transilvania:

 Gura Bordului (), o localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Râu
 Bordul, afluent al râul Cerna, județul Hunedoara
 Bordul, afluent al Râului Mic, județul Alba/Bazinul Mureș
 Bordul, afluent al râului Valea Padeșului, județul Timiș/Bazinul Timiș-Bega

Vezi și 
 Laț (Pe bordul alb și gri de piatră)
 Lista pasagerilor și echipajului de la bordul lui LZ 129 Hindenburg în timpul ultimului zbor

Toponime românești